Phylax bezeichnet:

 aus dem Altgriechischen: Person, die auf etwas aufpasst: Wächter, Behüter, Beschützer
 den Kneipnamen von Wilhelm Filehne (1844–1927)
 die ehemalige Zeitschrift der Griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland